Dominika Cibulková var forsvarende mester, men hun blev besejret i kvartfinalen af Caroline Wozniacki. 

Caroline Wozniacki vandt sin anden WTA-turnering i 2012.

Seedning
Top fire indtrådte først i anden runde.

 Samantha Stosur (Finale)
 Marion Bartoli (Anden runde)
 'Caroline Wozniacki (Mester)
 Ana Ivanovic (Semifinale)

<ol start="5">
  Dominika Cibulková ''(Kvartfinale)
  Nadia Petrova ''(Første runde)
  Maria Kirilenko ''(Kvartfinale)
  Lucie Šafářová (Anden runde)</li>
</ol>

Finale

Top Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvartfinale
| RD4=Semifinale
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= A Rodionova
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Cornet
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Zakopalová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cadanțu
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= M Gasparyan
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= V Solovieva
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= E Svitolina
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Voskobojeva
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= V Dolonc
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Halep
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Petrova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=5
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=78
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Cornet
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= K Zakopalová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= L Šafářová
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Ivanovic
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= V Solovieva
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= V Dolonc
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= S Halep
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Stosur
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= K Zakopalová
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= A Ivanovic
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= V Dolonc
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Stosur
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= A Ivanovic
| RD4-score02-1='''6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=2
}}

Bottom Half

Kvalifikation
Seedning

  Sesil Karatantcheva (Første runde)
  Olga Puchkova (Kvalifikations finale, retired)
  Lesia Tsurenko (Første runde)
  Jana Čepelová ''(Anden runde)

<ol start="5">
 María-Teresa Torró-Flor ''(Kvalifikations finale)
 Kristýna Plíšková ''(Kvalifikations finale)
 Karolína Plíšková ''(Anden runde)
 Anastasia Rodionova (Kvalificeret)</li>
</ol>

Kvalificeret

  Valeria Solovieva
 ''' Anastasia Rodionova

 ''' Vesna Dolonc
 ''' Elina Svitolina

Kampe

1. Kvalifikationsturnering

2. Kvalifikationsturnering

3. Kvalifikationsturnering

4. Kvalifikationsturnering

Referencer
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012